Анастасия Юрьевна Негода (12 июня 1990; Россия, Ульяновская область, Ульяновск, Тереньга, Тереньгульский район) — российская певица, телеведущая,  журналистка, модель и актриса.

Биография

Детские годы 
Анастасия родилась 12 июня 1990 года в российском посёлке Тереньга Ульяновской области города Ульяновск и Тереньгульского района.

Когда девочке было всего 7 лет, её семья перебралась в районный центр - Радищево. Там Негода прожила 10 лет.

С детства ребёнок был амбициозным и в 2 года начала петь, а в 6 лет уже знала ноты и исполняла несложные произведения на фортепиано, но в музыкальную школу попала позже, лишь в 9 лет.

Юношеские годы 
В подростковом возрасте Анастасия  самостоятельно освоила гитару и начала писать песенные текста и музыку.

Образование 
У Анастасии несколько высших образований.

Личная жизнь 

 Замужем. Имеет двоих детей.

Творческий путь

Музыкальная деятельность 
Анастасия начала основательно развиваться в музыке с 2021 года. Авторами её песен являются именитые артисты: Дима Лорен, Нола, Владимир Матецкий. Также Негода исполняет собственные песни.

Деятельность в области телевизионного вещания 
Анастасия работала ведущей на каналах Music Box Russian, Europa Plus TV, Fashion TV. С 2022-го года ведущая телеканала Муз-ТВ.

Журналистская деятельность 
Анастасия окончила Училище культуры и Ульяновский государственный университет. Работала в газете «Дыхание земли», в журнале «Вкус жизни», где была главным редактором, в журнале Собака, главным редактором интернет сайта.

Звания и награды 

 Лауреат ежегодной премии «Лучшие из лучших-2021»

 Лауреат премии «Медиа старт года — 2021» по версии журнала Megapolis Time

Интересные факты 

 Первую песню сочинила в 13 лет.

 Негода владеет несколькими музыкальными инструментами.

 Любит классику: Толстой, Достоевский, Куприн, Гюго и т.д.

Интервью

The Voice Mag 

 Настя Негода: «Меня заряжают мои дети, их любовь и их объятья» (Интервью журналу The Voice mag)
 Настя Негода: «Мечтаю о сольном концерте, где тысячи зрителей поют со мной» (Интервью журналу The Voice mag)

OK! (Ok-magazine) 

 Настя Негода рассказала об успехах на телевизионном поприще и первой важной премии в ее жизни (Интервью Ok-magazine)

KP.RU (Комсомольская правда) 

 Настя Негода об откровенных съемках и клипах: «Это – про искусство, а не про пошлость» 
 Популярная певица Настя Негода из Ульяновска должна была родиться 11 июня, но по просьбе бабушки «дотерпела» до Дня России 
 Настя Негода об откровенных съемках и клипах: «Это – про искусство, а не про пошлость»

Примечания 
Биография на Muz-Tv, Биография на Music Box TV, Анастасия на сайте kinopoisk.ru,Музыкальная карточка на Apple Music, Личный сайт артистки

Примечания